Munt (betaalmiddel), een betaalmiddel, meestal in de vorm van een metalen schijfje
Valuta, het betaalmiddel van een land
de zijde van een munt met de nominale waarde, zie kruis en munt
 Muntslag, het muntproductieproces of de wijze waarop een munt geslagen wordt
 Munthuis (munt) het gebouw van een munt, de plaats waar (van overheidswege) geld gemunt wordt
Koninklijke Munt van België (Brussel), het munt-instituut van België
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht), het munt-instituut van Nederland
 Diverse gebouwen:
De Munt (Tegelen), een voormalig kasteel, nu een klooster in Tegelen
Munttoren (Amsterdam), een toren in Amsterdam
Munt van Holland, een gebouw in Dordrecht
Koninklijke Muntschouwburg ('De Munt'), een schouwburg te Brussel, nabij de plaats waar de voormalige Munt van de hertogen van Brabant was gevestigd
Muntpassage, een winkelcentrum te Weert
 Muntplein (Amsterdam), een plein in Amsterdam
 Munt (geslacht), Mentha, een geslacht van planten uit de lipbloemenfamilie
 Munten (tarot), een van de 'kleuren' op tarot-kaarten
 Munten (taalkunde), het creëren van nieuwe woorden in een taal

Zie ook 
 Betaalpenning
 Numismatiek
 Mint (doorverwijspagina)